

Persone 
 Fabrizia Baduel Glorioso – politica e sindacalista italiana
 Raúl Isaías Baduel – generale e politico venezuelano
 Ugo Baduel – scrittore, saggista, giornalista e politico italiano

Altro 
 Tondo Baduel – tempera su tavola di Luca Signorelli